Words and Music (1929), een Amerikaanse film van James Tinling
Words and Music (1948), een Amerikaanse film van Norman Taurog